Rebellion in Dreamland е EP албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Първо издание с Кай Хансен като вокал.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – китара
 Ян Рубах – бас
 Томас Нак – барабани

Песни 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1995 година
EP-та